André Castelot, écrivain, journaliste et scénariste français d'origine belge.
 Jacques Castelot, acteur français d'origine belge.
 Gabrielle Castelot, femme de lettres belge, journaliste, mère des deux précédents
 François Jollivet de Castelot, homme politique français.